Gyömber oder Gyömbér bezeichnet:
 ungarisch den Berg Ďumbier

Gyömbér ist der Familienname von
 Gábor Gyömbér (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 Norbert Gyömbér (* 1992), slowakischer Fußballspieler